Мунавара Габдракиповна Мавлютова (16 августа 1923, Урзайбаш, Башкирская АССР — 15 июня 2022, Уфа, Башкортостан) — советский врач, детский . Доктор медицинских наук (1979), профессор (1980). Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1989). Отличник здравоохранения СССР (1963). Лауреат премии имени С. Д. Терновского (2008).

Биография 
Мунавара Габдракиповна Мавлютова родилась 16 августа 1923 года в крестьянской семье в деревне Урзайбаш Башкирской АССР. Её отец основал деревню Кызыл-елга Буздякского района.

В 1940 году, после окончания Белебеевского педучилища, была направлена учителем в Андижанскую область, но вскоре вернулась на родину. Её назначили учителем Арслановской семилетней школы Буздякского района. В годы Великой Отечественной войны, в 1942—1944 годах, работала директором школы.

В 1944—1945 годах была секретарём Буздякского районного комитета ВЛКСМ. Учитывая её небольшой педагогический опыт, ей предлагали поступить в педагогический институт, но Мунавара твердо решила стать врачом. Желание стать врачом у неё появилось еще в детстве.

В 1945—1950 годах училась в Башкирском государственном медицинском институте.

1950—1953 работала заведующей Ишимбайским отделом здравоохранения и заместителем заведующего Уфимским городским отделом здравоохранения.

В 1956 году начала работать врачом в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова.

В 1959—1964 годах — заведующая отделением РКБ им. Г. Г. Куватова.

В 1964—1966 годах — главный хирург Уфимского отдела здравоохранения, одновременно, в 1964—1967 годах, врач 1-ой и 2-ой больниц города Уфы, с 1966 года — заведующая отделением.

С 1966 года — преподаватель Башкирского государственного медицинского института .

В 1966—1989 годах — главный детский хирург Башкирской АССР.

В 1970—1989 годах — заведующая кафедрой детской хирургии Башкирского государственного медицинского института.

С 2001 года работала в Республиканской детской клинической больнице.

Скончалась 15 июня 2022 года.

Семья 
Муж — Рыфат Рахматуллович Мавлютов (1926—2000), ректор Уфимского авиационного института (1961—1991), профессор, член-корреспондент Российской Академии наук (1991), директор Института механики Российской академии наук (1992—1998).

Научная деятельность 
Основные направления исследований:
 профилактика и лечение аппендикулярного перитонита, гематогенного остеомиелита,
 совершенствование методов диагностики и хирургического лечения острой гнойной деструктивной и хронической пневмонии.

Под руководством профессора М. Г. Мавлютовой разработаны нормативы оказания и организации хирургической помощи детям, показания к хирургическому лечению заболеваний щитовидной железы, рекомендации по раннему выявлению бронхоэктатической болезни у детей и их диспансеризации.

Под руководством М. Г. Мавлютовой были открыты детские хирургические отделения в Республиканской детской клинической больнице, городской больнице № 17 города Уфы, в городах Октябрьском, Стерлитамаке, Салавате. В 1974 году на базе Республиканской детской клинической больницы создан Башкирский центр детской хирургии, были организованы межрайонные центры.

Подготовила 6 кандидатов и 3 докторов медицинских наук. Под руководством М.Мавлютовой были разработаны и внедрены в практику более 60 новых методов диагностики и лечения больных.

Автор более 170 научных работ.

Избранные труды 
 Профилактика инфекционных осложнений и комплексное лечение детей с сочетанной и комбинированной термической травмой, пострадавших на катастрофе. — Уфа, 2004 (соавт.);
 Организация, развитие и становление детской хирургии в Республике Башкортостан. — Уфа, 2011.

Почётные звания и награды 
 Отличник здравоохранения СССР (1963),
 Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1989),
 Лауреат премии имени С. Д. Терновского Российской академии медицинских наук (2008).

Примечания

Литература 
 Ишимбайская энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015. — С. 347.

Родившиеся в Буздякском районе
Женщины-хирурги